Ке́ннет Джордж Би́нмор, известный также как Кен Бинмор (, род. в сентябре 1940 года) — известный британский экономист, специалист в области теории игр. Почётный профессор экономики Университетского колледжа Лондона.

Консультационная деятельность 
Наибольшую известность профессор К. Бинмор приобрёл после организации британского аукциона по продаже частот для сотовой связи (), принёсшего британскому правительству £23 млрд.

Библиография

Монографии 
 (1977). Mathematical Analysis: A Straightforward Approach. New York: Cambridge University Press.
 (1980). Foundations of Analysis: Book 1: Logic, Sets and Numbers. Cambridge University Press.
 (1980). Foundations of Analysis: Book 2: Topological Ideas. Cambridge University Press.
 (1986). Economic Organizations As Games (co-edited with Partha Dasgupta). Basil Blackwell.
 (1987). The Economics of Bargaining (co-edited with Partha Dasgupta). Basil Blackwell. A collection including many of Binmore’s classic early papers on Nash bargaining theory.
 (1990). Essays on the Foundations of Game Theory. Basil Blackwell. A collection which includes Binmore’s seminal papers «Modeling Rational Players I and II» from Economics and Philosophy, 1987.
 (1991). Fun and Games: A Text on Game Theory. D. C. Heath and Company.
 Game Theory and the Social Contract:
 (1994). Volume 1: Playing Fair. Cambridge: MIT Press.
 (1998). Volume 2: Just Playing. Cambridge: MIT Press.
 (2002). Calculus: Concepts and Methods (with Joan Davies). Cambridge University Press.
 (2005). Natural Justice. New York: Oxford University Press.
 (2007). Playing for Real — A Text on Game Theory. New York: Oxford University Press.
 (2007). Does Game Theory Work? The Bargaining Challenge. MIT Press.
 (2008). Game Theory: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
 (2009). Rational Decisions. Princeton University Press.

Избранные статьи 
 K. Binmore, A. Rubinstein and A. Wolinsky, «The Nash Bargaining Solution in Economic Modeling», Rand Journal of Economics, 1986.
 K. Binmore, «Perfect Equilibria in Bargaining Models», in K. Binmore and P. Dasgupta, editors, The Economics of Bargaining, Basil Blackwell, Oxford, 1987.
 K. Binmore, «Modeling Rational Players I and II», Economics and Philosophy, 1987.
 K. Binmore, A. Shaked and J. Sutton, «An Outside Option Experiment», Quarterly Journal of Economics, 1989.
 K. Binmore, «Debayesing Game Theory», in B. Skyrms, editor, Studies in Logic and the Foundations of Game Theory: Proceedings of the Ninth International Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, Kluwer, Dordrecht, 1992.
 K. Binmore and L. Samuelson, «Evolutionary Stability in Repeated Games Played by Finite Automata», Journal of Economic Theory, 57, 1992.
 K. Binmore, J. Gale, and L. Samuelson, «Learning to be Imperfect: The Ultimatum Game», Games and Economic Behavior, 8, 1995.
 K. Binmore and L. Samuelson, «Muddling Through: Noisy Equilibrium Selection», Journal of Economic Theory, 74, 1997.
 K. Binmore, «Rationality and Backward Induction», Journal of Economic Methodology, 4, 1997.
 K. Binmore, J. McCarthy, G. Ponti, A. Shaked and L. Samuelson, «A Backward Induction Experiment», Journal of Economic Theory, 104, 2002.
 K. Binmore and P. Klemperer, «The Biggest Auction Ever: The Sale of the British 3G Telecom Licences», Economic Journal, 112, 2002.
 K. Binmore and L. Samuelson, «The Evolution of Focal Points», Games and Economic Behavior, 55, 2006.
 K.Binmore and A. Shaked, «Experimental Economics: Where Next?» Journal of Economic Behavior and Organization, 2009.

Примечания

Ссылки 
 Personal web-page at the University College, London web-site.  — 01.05.2010.

Математики Великобритании
Преподаватели Лондонской школы экономики